Schudden (Arjon), een single van de Nederlandse zanger Arjon uit 2012
 Schudden (Bokoesam), een single van de Nederlandse rapper Bokoesam met Cho uit 2018
 Schudden (cabaret), een Nederlands cabaretduo
 Schudden (Def Rhymz), een single van de Surinaams-Nederlandse rapper Def Rhymz uit 2000